Jeder Staat wählt zwei Senatoren in den Senat der Vereinigten Staaten. Bis 1913 wurden die Senatoren durch die Parlamente der einzelnen Bundesstaaten bestimmt. Ab 1913 erforderte der 17. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung, dass die Senatoren durch die Bevölkerung des jeweiligen Bundesstaates direkt gewählt werden.

Der Senat des 112. Kongresses konstituierte sich basierend auf der Wahl am 2. November 2010, bei der ein Drittel seiner Mitglieder entweder neu gewählt oder im Amt bestätigt wurden. Seine Amtsperiode begann am 3. Januar 2011 und endet am 3. Januar 2013.

Parteien und Fraktionen 
Nach der Wahl 2010 gehörten der demokratischen Fraktion 53 und der republikanischen Fraktion 47 Mitglieder an.

Senator Bernie Sanders aus Vermont gehörte keiner Partei an, war jedoch Mitglied der demokratischen Fraktion. Joe Lieberman aus Connecticut zog im Jahr 2007 als unabhängiger Kandidat in den Senat ein, nachdem er die parteiinternen Vorwahlen der Demokraten in seinem Staat verloren hatte, war aber weiterhin Mitglied der Demokratischen Partei und gehörte ebenso der Fraktion der Demokraten an. Lisa Murkowski aus Alaska verlor 2010 in der Vorwahl ('primary') der Republikanischen Partei gegen Joe Miller, trat aber als unabhängige Write-In-Kandidatin an und gewann als solche die Wahl in Alaska.  
Sie war weiterhin Mitglied der republikanischen Fraktion.

Wichtige Positionen

Liste der Senatoren

Siehe auch 

 112. Kongress der Vereinigten Staaten
 Liste der Mitglieder des Repräsentantenhauses im 112. Kongress der Vereinigten Staaten

Einzelnachweise

Weblinks 

 A Chronological Listing of U.S. Senators, PDF-Format, ca. 333 kB, US-Senat

112
Vereinigte Staaten, Senat #112